Портамна — переписной посёлок в Ирландии, находится в графстве Голуэй (провинция Коннахт).
 Портамна — один из замков Ирландии, расположенный в графстве Голуэй.